Kuoni  steht für:

 Kuoni, ein internationaler Reisekonzern mit Sitz in Zürich 
 eine Marke der DER Touristik Suisse AG, ehemals Kuoni Reisen AG

Kuoni ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kuoni (1842–1888), Schweizer Baumeister und Architekt
 Jakob Kuoni (1850–1928), Schweizer Schriftsteller und Pädagoge
 Michael Kuoni (1839–1891), Schweizer Schriftsteller